Смо́льников — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Смольников, Алексей Степанович (1926—1998) — советский и российский русский поэт, поэт-фронтовик. 
 Смольников, Виктор Михайлович (в монашестве Внифатий; род. 1960) — деятель Русской православной старообрядческой церкви.
 Смольников, Игорь Александрович (род. 1988) — российский футболист.
 
 Смольников, Пётр Александрович (? — ?) — советский футболист.
 Смольников, Сергей Юрьевич (род. 1964) — советский хоккеист с мячом.

